Давніша назва теперішнього села Старі Петликівці
 Нові Петликівці